«Царь Эдип» — оперы на сюжет Софокла.

 «Царь Эдип» — незавершённая опера Руджеро Леонкавалло (1920). 
 «Царь Эдип» — опера Игоря Стравинского (1927).